Плита Кула — древняя океаническая литосферная плита. В течение позднего мела плита Кула смещалась к северу, с юга её толкала Тихоокеанская плита. Плита Кула целиком погрузилась (вместе с северной окраиной Тихоокеанской плиты, не менее 7000 км по длине) под Северо-Американскую плиту в прото-Алеутский жёлоб.

На рисунках приведены реконструкции срединных хребтов и движения плит в Тихом океане в различные периоды.

См. также 
 плита Фараллон
 хребет Кула

Ссылки 
 Монин А. С. «История Земли»
 Н. В. Короновский, А. Ф. Якушова «Основы геологии»
 Reconstruction of the Kula Plate
 Kula Plate in the area of the present Northwestern United States
 Kula plate when it separates from the Farallon plate

Кула
Естественная история Северной Америки